Högkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högkobben (vid Gyltö, Korpo), 
 Högkobben (vid Utö, Korpo), 
 Högkobben (vid Ytterstholm, Nagu), 
 Högkobben (vid Ådön, Nagu), 
 Högkobben (vid Östra hamnen, Hangö), 
 Högkobben (vid Täktom, Hangö), 
 Högkobben, Helsingfors,

Se även
Högkobban
Högklobben

Robotskapade Finlandförgreningar